Mulato, designação daquele que é filho de pai branco e de mãe negra (ou vice-versa)
O Mulato, romance de Aluísio Azevedo
Mulata (canção)
Outros
Balé Mulato e Balé Mulato - Ao Vivo, discos de Daniela Mercury.
Jardim do Mulato, cidade do Brasil.
Pau-mulato, planta

Desambiguações de artes
Desambiguações de biologia
Desambiguações de topônimos